Lasiomorpha är ett släkte av fjärilar. Lasiomorpha ingår i familjen Eupterotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Lasiomorpha